Тимоти Джон (Ти Джей) Макконнелл-младший (; родился 25 марта 1992 года в Питтсбурге, Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Индиана Пэйсерс».

Карьера в НБА 
Ти Джей Макконнелл  выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2015 года, но не был задрафтован ни одной из команд. В Летней лиге он присоединился к  «Филадельфии». 27 сентября он подписал контракт с клубом НБА.

28 октября дебютировал в составе «Филадельфии» в НБА в игре против «Бостон Селтикс». 4 ноября в своей 4-й игре в НБА был близок к трипл-даблу: за 35 минут в матче с «Милуоки Бакс» Ти Джей набрал 7 очков, сделал 12 передач и 9 подборов, совершив всего одну потерю. В ноябре 2015 года проводил на площадке в среднем 27,7 минуты, набирая 7,3 очка, делая 6,4 передачи, 5,1 подбора и 1,1 перехвата. В декабре его время на площадке значительно снизилось — до 17,8 минуты в среднем за матч. С приходом в команду Иша Смита, который стал основным разыгрывающим защитником, Макконнелл стал проводить на площадке в большинстве матчей 15-18 минут.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 
 Arizona bio
 Duquesne bio
 USBasket profile

Баскетболисты США
Игроки «Аризона Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»